

Astronomia 
 6349 Acapulco – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Costa Rica
 Acapulco – distretto della provincia di Puntarenas
 Messico
 Acapulco – città dello stato di Guerrero
 Acapulco – comune dello stato di Guerrero

Musica 
 Acapulco – brano musicale dei Ricchi e Poveri

Televisione 
 Acapulco – serie televisiva statunitense degli anni 1960
 Acapulco H.E.A.T. – serie televisiva statunitense degli anni 1990

Altro 
 Acapulco - sedia messicana